Plusieurs navires de la marine française ont porté le nom dÉpervier, d'après le rapace du même nom :
 l', un brick de 16 canons lancé en 1788, capturé en 1797 par la Royal Navy ;
 lÉpervier, un brick de 16 canons de classe Alcyon lancé en 1802, capturé en 1803 par la Royal Navy ;
 l', un contre-torpilleur de classe Aigle lancé en 1931. Il participe notamment à la campagne de Norvège.

Voir aussi 

Nom de bateau de la Marine française